Stowaway (1932), een Amerikaanse film van Phil Whitman
Stowaway (1936), een Amerikaanse film van William A. Seiter
Stowaway (2021), een Amerikaans-Duitse film van Joe Penna